C28H32O15 – formula molecolare della diosmina
C28H32O15 – formula molecolare della neodiosmina

Formule molecolari